Il diavolo nella cattedrale (Holy Disorders) – romanzo di Edmund Crispin del 1945
Il diavolo nella cattedrale (Tod und Teufel) – romanzo di Frank Schätzing del 1995